Гнилу́ха — деревня в Завеличенской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 6 км к западу от города Пскова, на реке Каменка.

Население 

Численность населения деревни составляла по оценке на конец 2000 года 39 жителей, по переписи 2010 года — 35 жителей.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Псковского района